All Systems Go – album del 1988 dei Vinnie Vincent Invasion
 All Systems Go – album del 1993 dei Rocket from the Crypt
 All Systems Go – album del 1987 di Donna Summer
 All Systems Go – singolo del 1987 di Donna Summer